Osoby o tym nazwisku:
 Claire Corlett – kanadyjska aktorka i wokalistka
 Ian James Corlett – kanadyjski aktor 
 Marama Corlett – maltańska aktorka i tancerka